El Paso megye (Colorado)
El Paso megye (Kansas territórium)
El Paso megye (Texas)